Флат Рок има више значења:
 Флат Рок (Охајо)
 Флат Рок (округ Сари, Северна Каролина)
 Флат Рок (Мичиген)
 Флат Рок (Илиноис)